Canet kan syfta på:
 Canet (bergstopp) – en bergstopp i Spanien

Frankrike
 Guillaume Canet – fransk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Canet, Aude
 Canet, Hérault
 Canet-en-Roussillon